Rodrigues da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Cidimar Rodrigues da Silva (Cidimar; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 José Manuel Amaral Rodrigues da Silva (1939–2009), portugiesischer Journalist und Filmkritiker